Andhra Pradesh, estat de l'Índia 
 Andhra o Telangana, antic regne 
 Andhra, dinastia que va regnar a Magadha vers el segle I aC 
 Andhra o telugu, llengua dravídica 
 Principat d'Andhra, principat zamindari del districte de Vizagapatam, presidència de Madras
 Andhra o Satavahana, dinastia hindú